Айяк () — посёлок(надькёжег) в медье Сабольч-Сатмар-Берег в Венгрии в шести километрах на юго-запад от города Кишварда.

Посёлок занимает площадь 24,76 км², на которой проживает, на 2010 год, 3645 жителей. Из них (на 2001 год) 98 % венгры, 2 % — цыгане.

В посёлке есть железнодорожная станция Айяк. У западной границы посёлка проходит автомагистраль .

Посёлок окружён протоками каналов Карас-Гулахази-Чаторна и Бельфёчаторна.

Ближайшие населённые пункты — деревни Анарч (В), Реткёзберенч (ЮЗ), Патроха (З) и город Кишварда, к административной границе которого прилегает Айяк.

Население

Города-побратимы

Примечания